Zeltner ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Zeltner (* 1931), Schweizer Psychologin und Autorin
 Franz Peter Alois Zeltner (1737–1801), Schweizer Grossrat und Münzdirektor
 Gerda Zeltner-Neukomm (1915–2012), Schweizer Romanistin und Literaturkritikerin
 Gustav Georg Zeltner (1672–1738), deutscher evangelischer Theologe
 Hermann Zeltner (1903–1975), deutscher Philosoph
 Johann Georg Zeltner (1807–1886), deutscher Unternehmer
 Johannes Zeltner (1805–1882), deutscher Unternehmer
 Jürg Zeltner (1967–2020), Schweizer Manager
 Kurt Zeltner (* 1967), Schweizer Maler, Musiker und Schriftsteller
 Max Zeltner (1895–1953), Schweizer Heilpädagoge
 Paul E. Zeltner (* 1925), US-amerikanischer Polizeibeamter und Politiker
 Peter Josef Zeltner (1765–1830), Schweizer Offizier, Grossrat und Gesandter
 Philipp Zeltner (1865–1946), deutscher Genremaler
 Thomas Zeltner (* 1947), Schweizer Manager, Arzt und Jurist
 Tina Zeltner (* 1992), österreichische Judoka
 Verena Zeltner (1951–2022), deutsche Autorin von Kinder- und Jugendliteratur
 Xaver Zeltner (1764–1835), Schweizer Offizier, Grossrat, Senator und Richter

Siehe auch:
 Zeltner Brauerei, ehemalige Brauerei in Nürnberg
 Zelter